Саид паша може да се отнася до:
 Мохамед Саид паша – египетски вицекрал.
 Мохамед Саид паша – османски политически деятел.
 Саид паша – владетел на Ирак от Мамелюкската династия.